Zapadna železnička stanica u Beču () je jedno od glavnih železničkih čvorista Austrije, i početna stanica zapadnog železnickog koridora () za vozove ka Salcburgu, Minhenu, Cirihu, odnosno ka Budimpešti i dalje ka istoku. Osim internacionalih vozova, stanica opslužuje i dve linije metroa (U6 i U3) i jednu liniju brze regionalne železnice (, linija S50).

Položaj 
Zapadna železnička stanica se nalazi u 15. gradskom kvartu uz jednu od glavnih saobraćajnih arterija grada, tzv. Bečki pojas. U pravcu juga ka centru grada vodi direktno poznata šoping ulica Mariahilferštrase (), odnosno linija metroa U3.

Спољашње везе 

Beč
Железничке станице
Саобраћај у Аустрији